Оливе́йра () — португальская фамилия. Известные носители:
 Оливейра, Абилиу де (1905—1982) — португальский промышленник и крайне правый политик.
 Оливейра, Алан (род. 1992) — бегун-паралимпиец из Бразилии, выступающий на спринтерских дистанциях в категории T44.
 Оливейра, Алекс (род. 1988) — бразильский боец ММА.
 
 Оливейра, Антониу Коррейя де (1878—1960) — португальский поэт.
 Оливейра, Антониу (род. 1952) — португальский полузащитник и футбольный тренер.
 Оливейра, Вендерсон (род. 1999) — бразильский футболист.
 Оливейра, Виктор (род. 1994) — бразильский футболист.
 Оливейра, Виллер Соуза (род. 1979) — бразильский футболист.
 Оливейра, Вильям Артур де (род. 1982) — бразильский футболист, игравший на позиции защитника.
 Оливейра, Гастон (род. 1993) — уругвайский футболист.
 Оливейра, Даниэл ди (род. 1931) — португальский шахматист, национальный мастер.
 Оливейра, Даниэл Родригу де (род. 1985) — бразильский футболист.
 Оливейра, Жозе Луис де (1904—?) — бразильский футболист, защитник.
 Оливейра, Жуан Карлуш ди (1954—1999) — бразильский легкоатлет.
 Оливейра, Иву (род. 1996) — португальский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Оливейра, Карлуш де (1921—1981) — португальский поэт и прозаик.
 Оливейра, Луис (род. 1969) — бельгийский футболист, бразильского происхождения.
 Оливейра, Мануэл де (1908—2015) — португальский кинорежиссёр и сценарист.
 Оливейра, Марселу (род. 1955) — бразильский футболист и тренер.
 Оливейра, Марселу Жозе (род. 1981) — бразильский футболист, защитник, выступающий за португальский клуб Морейренсе из Суперлиги Португалии.
 Оливейра, Матеус (род. 1994) — бразильский футболист, полузащитник.
 Оливейра, Мишаэл Ришард (род. 1996) — бразильский футболист.
 
 Оливейра, Паулу (род. 1992) — португальский футболист, защитник клуба «Спортинг» и сборной Португалии.
 
 Оливейра, Рафаэлу (род. 1982) — бразильский боец ММА.
 Оливейра, Рикарду (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий клуба «Сантос».
 Оливейра, Родригу Баррету де — создатель языка программирования boo и Bamboo.Prevalence — .NET-версии Prevayler.
 Оливейра, Ронилсон (род. 1990) — бразильский гребец-каноист.
 Оливейра, Руй (род. 1996) — португальский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик.
 Оливейра, Сержиу Мигел (род. 1992) — португальский футболист, полузащитник клуба «Порту».
 Оливейра, Симона де (род. 1938) — португальская певица, актриса и телеведущая.
 Оливейра, Станислас (род. 1988) — португальский и французский футболист.
 Оливейра, Фернан де (1507 — ок. 1581) — португальский лингвист, грамматик.
 Оливейра, Франсиско (1904—2018) — испанский долгожитель.
 Оливейра, Шарлис (род. 1989) — бразильский боец ММА.
 Оливейра, Элмар (род. 1950) — американский скрипач португальского происхождения.
 Оливейра, Эрнешту (1921—2016) — португальский футболист, игравший на позиции вратаря.

Составные фамилии 
 Гонсалвес Оливейра, Жонас (род. 1984) — бразильский футболист.
 Оливейра дос Сантос, Итало (род. 1988) — бразильский футболист.
 Оливейра Феррейра, Марсело или Марсело Оливейра (род. 1987) — бразильский футболист.

См. также